Die Gambrinus Liga 2005/06 war die 13. Spielzeit der höchsten tschechischen Spielklasse im Fußball. Sie wurde vom 5. August 2005 bis 13. Mai 2006 mit einer Winterpause vom 13. Dezember bis 17. Februar 2006 ausgetragen.

16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Tschechischer Fußballmeister wurde zum zweiten Mal nach 2001/02 Slovan Liberec. Den zweiten Platz sicherte sich der Vorjahresneuling FK Mladá Boleslav vor Slavia Prag aufgrund des besseren direkten Vergleichs bei Punktegleichheit (54). Der FK Teplice qualifizierte sich durch den vierten Platz für den UEFA Intertoto Cup 2006. Rekordmeister Sparta Prag wurde nur Fünfter, es war das schlechteste Abschneiden seit Einführung der Liga 1993. Die Prager sicherten sich die Europapokalteilnahme aber durch den Sieg im Tschechischen Pokal. Absteigen musste der Neuling FC Vysočina Jihlava sowie der Dorfklub FK Chmel Blšany, der sich seit 1998 in der 1. Liga gehalten hatte.

Torschützenkönig wurde mit elf Toren der Slowake Milan Ivana vom 1. FC Slovácko, zum besten ausländischen Spieler wurde Dušan Švento von Slavia Prag gekürt.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft von Slovan Liberec

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie Ligy (tschechisch)

Einzelnachweise 

2005
Fußballsaison 2005/06